Das Hohelied Salomos — шестой альбом группы краут-рока Popol Vuh, первоначально выпущенный в 1975 году.

Список композиций 
Все треки написал Флориан Фрике, кроме 2 и 9, написанных Флорианом Фрике и Даниелем Фихелшером, и 7, написанного Даниелем Фихелшером. Тексты Соломона в обработке Флориана Фрике.

 «Steh auf, zieh mich Dir nach» — 4:44
 «Du schönste der Weiber» — 4:28
 «In den Nächten auf den Gassen I» — 1:33
 «Du Sohn Davids I» — 2:59
 «In den Nächten auf den Gassen II» — 3:26
 «Der Winter ist vorbei» — 3:42
 «Ja, Deine Liebe ist süßer als Wein» — 3:36
 «Du Sohn Davids II» — 3:47
 «Du tränke mich mit Deinen Küssen» — 4:57
Бонус-треки на переиздании 2005 года
 «In den Nächten auf den Gassen III» — 2:10
 «Schön bist Du vor Menschensöhnen» (Alternative Session) — 2:45
 «Mitten im Garten» (Alternative Piano Version) — 4:50

Исполнители 
 Флориан Фрике — фортепиано
 Даниель Фихелшер — электрогитара, акустическая гитара, перкуссия
 Джонг Юн — вокал
Приглашенные музыканты
 Алоиз Громер — ситар
 Шана Кумар — табла

Примечания

Ссылки 
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=6135

Альбомы Popol Vuh
Альбомы United Artists Records